Eureptilia («справжні рептилії») — одна з двох основних підгруп клади Sauropsida, інша — Parareptilia. До Eureptilia входять Diapsida (клада, що містить усіх сучасних рептилій і птахів), а також ряд примітивних пермо-карбонових форм. Примітивні еврептили були невеликими, ззовні схожими на ящірок, формами, які, ймовірно, снували крізь палеозойський підлісок у пошуках комах. Діапсиди є єдиною кладою еврептилій, яка продовжується після пермського періоду. Еврептилії характеризується тим, що череп має значно зменшені надпотиличні, пластинчасті та надскроневі кістки, які більше не контактують з заочною кісткою.

Кладограма:

Примітки 

Систематика тварин